ТОЛ — український альтернативний гурт
 тол — вибухівка тринітротолуол.